Cynthia Petke (née en 1994), joueuse camerounaise de basket-ball 
 Jennifer Pettke (née en 1989), joueuse allemande de volley-ball
 Mike Petke (né en 1976), joueur puis entraîneur américain de soccer